Li Ling – generale cinese della dinastia Han
 Li Ling – atleta specializzata nel salto con l'asta
 Li Ling – atleta specializzata nel getto del peso
 Li Ling – atleta paralimpica
 Li Ling – velista della classe RS:X